Les Grandes-Ventes est une commune française située dans le département de la Seine-Maritime en région Normandie.

Géographie

Description 

Le bourg est situé en bordure de la forêt d'Eawy, à l'extrémité nord-ouest du pays de Bray.

Il se trouve à  de Bellencombre,  de Dieppe et une cinquantaine de kilomètres de Rouen

Communes limitrophes

Climat 
Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs.

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat complétée par des études régionales prévoit en effet que la  température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Dieppe », sur la commune de Dieppe, mise en service en 1949 et qui se trouve à  à vol d'oiseau, où la température moyenne annuelle est de  et la hauteur de précipitations de  pour la période 1981-2010.
Sur la station météorologique historique la plus proche, « Rouen-Boos », sur la commune de Boos, mise en service en 1968 et à , la température moyenne annuelle évolue de  pour la période 1971-2000 à  pour 1981-2010, puis à  pour 1991-2020.

Urbanisme

Typologie 
Les Grandes-Ventes est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee. La commune est en outre hors attraction des villes.

Occupation des sols 

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (62,9 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (65,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : 
terres arables (41 %), forêts (30,9 %), prairies (19 %), zones urbanisées (5,2 %), zones agricoles hétérogènes (2,9 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (0,9 %).

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui).

Habitat et logement 
En 2019, le nombre total de logements dans la commune était de 868, alors qu'il était de 836 en 2014 et de 835 en 2009.

Parmi ces logements, 90,4 % étaient des résidences principales, 4,4 % des résidences secondaires et 5,2 % des logements vacants. Ces logements étaient pour 83,1 % d'entre eux des maisons individuelles et pour 16,7 % des appartements.

Le tableau ci-dessous présente la typologie des logements aux Les Grandes-Ventes en 2019 en comparaison avec celle de la Seine-Maritime et de la France entière. Une caractéristique marquante du parc de logements est ainsi une proportion de résidences secondaires et logements occasionnels (4,4 %) supérieure à celle du département (4 %) et à celle de la France entière (9,7 %). Concernant le statut d'occupation de ces logements, 65,9 % des habitants de la commune sont propriétaires de leur logement (67,7 % en 2014), contre 53 % pour la Seine-Maritime et 57,5 pour la France entière.

Énergie 
En 2021, le conseil municipal a décidé de donner un avis défavorable à l'implantation d'éoliennes sur la commune, en continuité du parc éolien existant à Ardouval, afin de ne pas diviser les habitants de la commune. Il en a été de même pour un second projet qui se serait établi en continuité d'un projet sur Saint-Vaast-d'Équiqueville

Toponymie 
Le village a été dénommé lors de sa création par l'abbaye Saint-Laurent de Beaubec Beaubecquet (de Bello Becqueto en  1264), mais a pris le nom usuel de  Les Ventes d'Eawy (Les Ventes d'Iavy en 1413), tiré du nom de la forêt environnante.

Le nom actuel de Les Grandes-Ventes a succédé à celui des Ventes d'Eawy au , par opposition avec les "Petites Ventes", hameau de la même paroisse, devenu aujourd'hui la commune des Ventes-Saint-Rémy.

Nom médiéval ; de l'ancien français vente, dans le sens de « partie d'une forêt qui vient d'être coupée » et qui est destinée à être vendue. À l'origine de plusieurs toponymes en Seine-Maritime, dans l'Eure et l'Orne, Les Ventes-Mésangères, Les Ventes, Les Ventes-de-Bourse, etc.

Histoire

Antiquité 
Des hachettes de bronze, tuiles romaines et débris de poterie ont été retrouvés dans le territoire communal, indiquant une occupation dès l'époque gallo-romaine.

Moyen Âge 
Le village a été fondé au , défriché par les moines de l'abbaye Saint-Laurent de Beaubec et la paroisse instituée au  par Eudes Rigaud, archevêque de Rouen.

Au , le village dépend du comte de la Heuze.

Temps modernes 
Lors des guerres de Religion, l'église est dévastée par les huguenots en 1562.

À la fin de l'Ancien Régime, le renchérissement du bois et les besoins en charbon entraînent un fort accroissement de la population.

Époque contemporaine 
 Seconde Guerre mondiale
Les Grandes-Ventes sont occupées par l'armée allemande à partir du .

L'année 1944 est particulièrement terrible pour les Grandes-Ventes, subissant des bombardements incessants. Des prisonniers russes travaillent comme des bagnards et meurent de faim, tandis que les agriculteurs de la commune sont réquisitionnés avec leurs chevaux pour effectuer des travaux sur les rampes des V1 situées sur le territoire communal et qui furent utilisées simultanément pour bombarder Londres.

Les 28, 29 et , l'armée allemande se replie progressivement et le village est libéré le .

Politique et administration

Rattachements administratifs et électoraux 
La commune se trouve dans l'arrondissement de Dieppe du département de la Seine-Maritime. Pour l'élection des députés, elle fait partie depuis 2012 de la dixième circonscription de la Seine-Maritime.

Elle faisait partie depuis 1793 du canton de Bellencombre . Dans le cadre du redécoupage cantonal de 2014 en France, la commune est désormais rattachée au canton de Neufchâtel-en-Bray.

Intercommunalité 
La commune était membre de la petite communauté de communes du Bosc d'Eawy, créée fin 2001, qui succédait  aux SIVOM de Bellencombre et de Bosc-le-Hard.

Dans le cadre des dispositions de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe) du , qui prévoit que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre doivent avoir un minimum de , cette intercommunalité est dissoute et ses communes réparties le  entre les intercommunalités voisines.

C'est ainsi que la commune est désormais membre de la communauté Bray-Eawy.

Liste des maires

Distinctions et labels 
La commune a obtenu une première fleur au Concours des villes et villages fleuris en 2020. Selon le maire « le fleurissement de la commune pour ses deux phases, printemps-été et automne-hiver représente un budget annuel de 6000 €. Cette première fleur est une reconnaissance du travail des élus mais aussi des services techniques municipaux, entrepris depuis 2014 ».

En 2021, la municipalité a été récompensée du label « village internet », avec deux arobases en 2021 pour avoir notamment  équipé l’école  l’Hêtre  aux  Savoirs en tablettes numériques, vidéoprojecteurs, ordinateurs, équipement de la médiathèque, ainsi que pour la présence de la mairie dans les réseaux sociaux.

Jumelages

Équipements et services publics

Enseignement 
La commune dispose d'un groupe scolaire « l’Hêtre aux Savoirs »  qui accueille en 2020 200 enfants répartis de la petite section au CM2, qui scolarise également des élèves d'Ardouval et Mesnil-Follemprise.

Postes et télécommunications  
Le bureau de poste, menacé de transformation en agence postale communale en 2017, a pu être conservé, avec des horaires d'ouverture réduits grâce à la mobilisation des habitants. Il a été rénové après une longue fermeture due à un incendie le  et un cambriolage et a rouvert en août 2020

Équipements culturels 
La commune dispose de la médiathèque Narcisse-Dupré.

Marché 
La municipalité a mis en place un marché en avril 2019, qui a lieu les jeudi en fin d'après-midi.

Justice, sécurité, secours et défense  
La commune, qui dispose d'un agent de police municipale, se dote en 2020/2021 d'un ensemble de 14 caméras de vidéosurveillance.

Un nouveau centre de secours des pompiers est aménagé en 2021/2022 avec  l'aide financière de certaines communes voisines sur un terrain qui était occupé par  la coopérative agricole Cap Seine

Population et société

Démographie

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments 
 La mairie-école, édifiée en 1867.
 Église paroissiale Notre-Dame du , avec narthex et armoiries seigneuriales sur ses murs. Elle est dotée d'orgues dominant l'allée centrale de bancs.
 Château de la Petite-Heuze, édifié vers 1620 par une famille de parlementaires rouennais, les Le Cordier du Troncq. Ses caves ont été remarquablement rénovées.
 Manoir des Grands Moreaux, propriété privée en mauvais état de la fin du  ou du début du , désormais à usage agricole.
 Manoir, rue aux Juifs ; édifié à la limite des .
 Fermes, de 1731, au hameau d'Orival et de la même année, à celui de La Saussaie.
 Monuments aux morts, l'ancien situé au cimetière, édifié en 1897 sur l’initiative de Gustave Burel-Tranchard, qui resta maire jusqu’en 1923, et le plus récent, situé place de l'Église
 Citerne Garnier (18980), place de l’Hôtel de Ville. Construite grâce à un legs de Marie-Hélène, Joséphine Garnier décédée en 1888, c'est une citerne d'eau de  qui reçoit les  eaux pluviales des bâtiments communaux et qui a été construite par les soins du maire de l'époque, Gustave Burel-Tranchard.Elle est labellisée depuis 2021 comme élément du patrimoine rural de Seine-Maritime.

 La  forêt d'Eawy, d'une superficie de . L'allée des Limousins se situe pour partie sur le territoire communal. Le Père Antoine, hêtre remarquable se situe à la Mare du Four

Dans le cadre d'un partenariat entre Enedis et la commune, le  graffeur local Christopher Bebin décore en 2021 deux transformateurs électriques, l’un situé aux Hôtelets, l’autre à l’entrée de la commune en venant de Dieppe. Il est déjà intervenu sur l'école, la cantine et le dojo.

Personnalités liées à la commune 

 Benjamin Alard, organiste et claveciniste, en est originaire.

Héraldique

Voir aussi

Bibliographie 
 Jean-Marie Roussel, Ailleurs en Normandie, 2017
 Nicole Butel, Les Grandes Ventes, mémento du , 2008
 Narcisse Dupré, Grandes-Ventes, autrefois et aujourd'hui, Dieppe, 1901

Articles connexes 
 Liste des communes de la Seine-Maritime

Liens externes 
 Site de la mairie.
 .

 .

Notes et références

Notes

Références

Site de l'Insee

Autres sources 

Grandes-Ventes